(Sir) John Hall (Nieuw-Zeeland) (1824-1907), Nieuw-Zeelands politicus, premier 1879-1882
 John Hall (natuurkundige) (*1934), nobelprijswinnend natuurkundige
 John Hall (zakenman) (*1933), Brits zakenman, onder meer eigenaar van voetbalclub Newcastle United
 John Hall (voetballer) (*1944), Brits voetballer (Bradford City FC)
 John Hall (musicus)

zie ook:
 Jon Hall (acteur) (1915-1979), Amerikaans film- en televisieacteur
 Jon Hall (programmeur), programmeur en directeur van Linux International